La XXII Copa Mundial de Fútbol se celebró en Catar entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022. Para su fase final se clasificaron 32 selecciones. Dichas selecciones fueron divididas en 8 grupos de cuatro, para posteriormente proseguir por eliminación directa hasta determinar el campeón.

Equipos 
Previamente, 205 equipos se inscribieron para el proceso clasificatorio de cada confederación, clasificando finalmente: 13 equipos de Europa, 4 de Norteamérica (incluyendo uno a través de la repesca con Oceanía), 5 de África, 6 de Asia (incluyendo al organizador, y más uno a través de la repesca con Sudamérica) y 4 de Sudamérica. De éstos, solo habrá un equipo que participa por primera vez en estas instancias.

Los equipos participantes en dicho torneo serán:
Actualizado al 14 de junio de 2022.

Lista de jugadores 
Cada selección debe presentar para la Copa Mundial de 2022 a 26 jugadores (3 de los cuales deben ser guardametas). Cada asociación participante tiene que confirmar sus 26 jugadores hasta 10 días antes del inicio del torneo. Los equipos están permitidos a realizar cambios de último momento por una lesión seria o contagio por COVID-19, hasta 24 horas antes de su primer partido. Las edades y clubes de los jugadores corresponden al 20 de noviembre de 2022, fecha del inicio del torneo.

Grupo A

Catar 

La convocatoria oficial se presentó el 11 de noviembre de 2022.

Ecuador 
La lista final fue anunciada el 14 de noviembre de 2022.

Países Bajos 

La convocatoria oficial se presentó el 11 de noviembre de 2022.

Senegal 

La convocatoria oficial se presentó el 11 de noviembre de 2022. Sadio Mané se retiró de la convocatoria tras no recuperarse de una lesión, su reemplazo fue Moussa N'Diaye.

Grupo B

Estados Unidos 

La convocatoria oficial se presentó el 9 de noviembre de 2022.

Gales 

La convocatoria oficial se presentó el 9 de noviembre de 2022.

Inglaterra 

La convocatoria oficial se presentó el 10 de noviembre de 2022.

Irán 

La convocatoria oficial se presentó el 13 de noviembre de 2022, donde seleccionaron 25 jugadores en lugar de los 26 habituales.

Grupo C

Arabia Saudita 

La convocatoria oficial se presentó el 11 de noviembre de 2022. Nawaf Al-Abed reemplazó al suspendido por dopaje Fahad Al-Muwallad, tras una apelación de levantarle la suspensión de la AMA.

Argentina 

La convocatoria oficial se presentó el 11 de noviembre de 2022.. Ángel Correa de Atlético de Madrid reemplazó al lesionado Nicolás González. Joaquín Correa es baja por lesión y fue reemplazado por Thiago Almada de Atlanta United.

México 

La convocatoria oficial se presentó el 14 de noviembre.

Polonia 

La convocatoria oficial se presentó el 10 de noviembre de 2022. No obstante, Bartłomiej Drągowski fue retirado de la lista final debido a una lesión. Su reemplazo fue Kamil Grabara.

Grupo D

Australia 

La convocatoria oficial se presentó el 8 de noviembre de 2022, y el 11 de noviembre se confirmaron los dorsales. El 20 de noviembre Martin Boyle fue sacado de la lista debido a una lesión. Su reemplazo fue Marco Tilio.

Dinamarca 

Dinamarca presentó a 21 de los 26 jugadores de la convocatoria el 7 de noviembre. El 13 de noviembre se dieron a conocer a los 5 restantes.

Francia 

Una lista de 25 jugadores se presentó el 9 de noviembre de 2022. Presnel Kimpembe fue sacado de la lista el 13 de noviembre debido a una lesión, su reemplazo fue Axel Disasi. Marcus Thuram fue añadido a la lista el mismo día. Christopher Nkunku se retiró de la convocatoria el 15 de noviembre por una lesión, su reemplazo fue Randal Kolo Muani.

El 19 de noviembre, la Federación Francesa de Fútbol anunció que Karim Benzema se perderá el mundial por lesión, el seleccionado no reemplazará la plaza y jugará con 25 jugadores.

Túnez 

La lista final fue anunciada el 14 de noviembre de 2022.

Grupo E

Alemania 

La convocatoria oficial se presentó el 10 de noviembre de 2022.

Costa Rica 

La convocatoria oficial se presentó el 3 de noviembre de 2022.

España 

La convocatoria oficial se presentó el 11 de noviembre de 2022. EL día 14 presentaron las dorsales que llevarán los jugadores. El 18 de noviembre José Luis Gayà fue sacado de la lista debido a una lesión. Su reemplazo fue Alejandro Balde.

Japón 

La convocatoria oficial se presentó el 1 de noviembre de 2022. No obstante, Yūta Nakayama fue retirado de la lista final debido a una lesión en el tendón de Aquiles. Su reemplazo fue Shuto Machino de Shonan Bellmare.

Grupo F

Bélgica 

La convocatoria oficial se presentó el 11 de noviembre de 2022.

Canadá 

La lista final fue anunciada el 13 de noviembre de 2022

Croacia 

La convocatoria oficial se presentó el 9 de noviembre de 2022.

Marruecos 

La convocatoria oficial se presentó el 11 de noviembre de 2022. El 16 de noviembre se descartó a Amine Harit por lesión, fue reemplazado por Anass Zaroury.

Grupo G

Brasil 

La convocatoria oficial se presentó el 7 de noviembre de 2022.

Camerún 

La convocatoria oficial se presentó el 9 de noviembre de 2022.

Serbia 

La convocatoria oficial se presentó el 11 de noviembre de 2022.

Suiza 

La convocatoria oficial se presentó el 9 de noviembre de 2022.

Grupo H

Corea del Sur 

La convocatoria oficial se presentó el 12 de noviembre de 2022.

Ghana 

La convocatoria fue lanzada el 14 de noviembre.

Portugal 

La convocatoria oficial se presentó el 10 de noviembre de 2022.

Uruguay 

La convocatoria oficial se presentó el 10 de noviembre de 2022.

Véase también 
 Copa Mundial de Fútbol de 2022
 Equipos participantes en la Copa Mundial de Fútbol
 Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2022:
 África
 Asia
 Europa
 Norteamérica
 Oceanía
 Sudamérica

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 

 
Equipos participantes en las Copas Mundiales de Fútbol